Takvedaholmen kan syfta på följande platser:

Finland 

 Takvedaholmen, Hangö, Nyland, 
 Takvedaholmen, Raseborg, Nyland, 
 Takvedaholmen, Helsingfors, Nyland, 
 Takvedaholmen, Sibbo, Nyland,

Se även
Vedaholmen

Robotskapade Finlandförgreningar